Das NZ Darts Masters 2019 war ein Turnier im Dartsport und wurde vom 23. bis zum 24. August 2019 zum ersten Mal von der Professional Darts Corporation (PDC) ausgetragen. Es war das fünfte Event der World Series of Darts 2019. Austragungsort war die Claudelands Arena in Hamilton, Neuseeland.

Den Sieg errang im Finale der Niederländer Michael van Gerwen, welcher über seinen Landsmann Raymond van Barneveld mit 8:1 legs triumphierte. Es war sein zweiter Sieg in Folge bei der World Series of Darts 2019.

Format 
An dem Turnier nahmen insgesamt 16 Spieler teil. Das Teilnehmerfeld setzte sich aus acht Wildcard-Spielern zusammen. Zusätzlich nahmen acht lokale Spieler teil. Zwei davon wurden von der PDC eingeladen, die anderen sechs konnten sich im Vorfeld bei einem Qualifikationsturnier qualifizieren. Alle lokalen Teilnehmer starteten als ungesetzte Spieler ins Turnier.

Das Turnier wurde im K.-o.-System gespielt. Die 1. Runde fand am 23. August statt, Spielmodus war ein best of 11 legs. Die Viertelfinals, Halbfinals und das Finale wurden am 24. August im best of 15 legs-Modus ausgetragen.

Preisgeld 
Bei dem Turnier wurden insgesamt £ 60.000 an Preisgeldern ausgeschüttet. Das Preisgeld verteilte sich unter den Teilnehmern wie folgt:

Da es sich um ein Einladungsturnier handelte, wurden die erspielten Preisgelder bei der Berechnung der PDC Order of Merit nicht berücksichtigt.

Teilnehmer 
Für das NZ Darts Masters 2019 waren folgende 16 Spieler qualifiziert:

 Die 4 erstplatzierten Spieler der PDC Order of Merit
 Die 4 Wildcard-Teilnehmer
 8 lokale Teilnehmer

PDC Order of Merit
  Peter Wright
  Michael van Gerwen
  Rob Cross
  Daryl Gurney

Wildcard Teilnehmer
  Gary Anderson
  Simon Whitlock
  James Wade
  Raymond van Barneveld

Lokale Spieler
  Kyle Anderson
  Corey Cadby
  Cody Harris
  Haupai Puha
  Craig Caldwell
  Damon Heta
  Ben Robb
  David Platt
  Warren Parry

 Corey Cadby zog seine Teilnahme kurz vor dem Turnier zurück. Er wurde durch Warren Parry ersetzt.

Setzliste 
Die momentane Platzierung in der World Series Rangliste war Grundlage für die Setzliste.

Ergebnisse

Übertragung 
Im deutschsprachigen Raum wurde die Veranstaltung nicht im TV ausgestrahlt. Jedoch übertrug die kostenpflichtige Streaming-Plattform DAZN das gesamte Turnier.

International wurden alle Spiele auf pdc.tv übertragen.

Weblinks 
 Vorbericht auf dartn.de
 Vorbericht auf darts1.de
 Vorbericht auf pdc.tv (englisch)

Einzelnachweise 

World Series of Darts 2019
NZ Darts Masters